Алахис (Алагис; погиб в 689 году) — герцог Тренто и Брешиа, король лангобардов в 689 году.

Биография 
Арианин Алахис боролся против исповедников ортодоксии. Его первый бунт против королевской власти был неудачным, но король Бертари помиловал мятежника.

В 688 году Алахис снова поднял восстание и в 689 году захватил власть. Король Куниперт был отправлен в ссылку на один из островов озера Комо. Однако вскоре Алахис потерял поддержку среди народа. Куниперт выступил против него, и в  Алахис был убит.

Литература 
 

Герцоги Тренто
Герцоги Брешии
Короли лангобардов
Монархи, погибшие в бою
Правители Европы VII века
Ариане
Персоналии Лангобардского королевства VII века